Pfarrkirche Favoriten steht für:

 Evangelische Christuskirche am Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf
 Evangelische Gnadenkirche (Favoriten)
 Evangelische Thomaskirche (Favoriten)
 mehrere katholische Pfarrkirchen in Wien-Favoriten, siehe Liste der Pfarren im Stadtdekanat 10 (Erzdiözese Wien)